Het seizoen 2004/05 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 27 augustus 2004 en eindigde op 1 juni 2005. 

RFC Tournai won in Vierde Klasse A, KVC Willebroek-Meerhof won in Vierde Klasse B, KESK Leopoldsburg won in Vierde Klasse C en RCS Verviétois won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 TK Meldert fuseerde met Eendracht Meldert en werd Verbroedering Meldert.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 KAC Olen (rechtstreeks uit 3A)
 K. Berchem Sport (rechtstreeks uit 3A)
 RFC Tournai (rechtstreeks uit 3B)
 R. Spa FC (rechtstreeks uit 3B)
 TK Meldert (eindronde)
 RFC Liège (eindronde)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Racing Mol-Wezel
 K. Rupel Boom FC

Brabant
 K. Kampenhout SK
 RSD Jette

Limburg
 KSK Bree

Oost-Vlaanderen
 SK Lebeke-Aalst
 VV Sparta Ursel

West-Vlaanderen
 KSV Diksmuide

Henegouwen
 RRC Péruwelz

Luik
 R. Alliance Melen-Micheroux
 RFC Hannutois (interprovinciale eindronde)

Luxemburg
 FC Bleid

Namen
 RFC Meux
 RUS Andenne-Seilles (interprovinciale eindronde)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 RFC Tournai (kampioen 4A)
 KVC Willebroek-Meerhof (kampioen 4B)
 KESK Leopoldsburg (kampioen 4C)
 RCS Verviétois (kampioen 4D)
 K. Rupel Boom FC (eindronde)
 RRFC Montegnée (eindronde)
 RACS Couillet (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 SK Eernegem (rechtstreeks uit 4A)
 SC Wielsbeke (rechtstreeks uit 4A)
 VV Sparta Ursel (rechtstreeks uit 4A)
 KSK Lebbeke (rechtstreeks uit 4B)
 RSD Jette (rechtstreeks uit 4B)
 KSK Hoboken (rechtstreeks uit 4B)
 K. Vilvoorde FC (rechtstreeks uit 4C)
 KTH Diest (rechtstreeks uit 4C)
 Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas (rechtstreeks uit 4C)
 RUS Bercheux (rechtstreeks uit 4D)
 R. Alliance Melen-Micheroux (rechtstreeks uit 4D)
 RJS Taminoise (rechtstreeks uit 4D)
 Tempo Overijse (eindronde)
 RFC Meux (eindronde)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Noot: Halverwege de competitie ging KSK Hoboken in vereffening. Als gevolg werden al hun resultaten geschrapt. Hierdoor werden er maar 28 speeldagen afgewerkt.

Vierde Klasse C

Noot 1: KESK Leopoldsburg en FC Hedera Millen eindigden op een gedeelde eerste plaats. Om te bepalen wie kampioen zou worden, werd er een testwedstrijd gespeeld. De wedstrijd eindigde op 0-0. KESK Leopoldsburg won uiteindelijk na penalty's (4-1) en kroonde zich kampioen.

Noot 2: Berkenbos VV Heusden en Tempo Overijse eindigden op een gedeelde 14 plaats. Om te bepalen wie zou deelnemen aan de interprovinciale eindronde, werd er een testwedstrijd gespeeld. Berkenbos VV Heusden won de wedstrijd met 1-0.

Vierde Klasse D

Noot: RJS Bas-Oha en RFC Meux eindigden op een gedeelde 14 plaats. Om te bepalen wie zou deelnemen aan de interprovinciale eindronde, werd er een testwedstrijd gespeeld. RJS Bas-Oha won de wedstrijd met 3-1 (n.v.).

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: RFC Tournai, 22 punten
 Tweede periode: K. White Star Lauwe, 19 punten
 Derde periode: RFC Tournai, 23 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: KVC Willebroek-Meerhof, 28 punten
 Tweede periode: RC Lebbeke, 17 punten
 Derde periode: KVC Willebroek-Meerhof, 20 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: KAC Olen, 22 punten
 Tweede periode: KESK Leopoldsburg, 22 punten
 Derde periode: KESK Leopoldsburg, 22 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: RRFC Montegnée, 25 punten
 Tweede periode: RACS Couillet, 25 punten
 Derde periode: RCS Verviétois, 23 punten

Eindronde voor promotie
De negen periodekampioenen en de hoogst gerangschikte aanvullende teams kwalificeerden zich voor de eindronde voor promotie. Vanaf ronde 2 kwamen er twee teams uit Derde Klasse bij. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk vier teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De twee winnaars promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden twaalf vierdeklassers aan, die aan elkaar gepaard werden. De zes winnaars van elk duel gingen door naar de volgende ronde.

Ronde 2
In de tweede ronde werden bij de zes winnaars van de eerste ronde KSK Wevelgem-City en UR Namur gevoegd, die elk 14e eindigden in Derde Klasse. De teams werden aan elkaar gepaard. De winnaars gingen door naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Derde Klasse.

Verliezersfinale
De verliezers van de finale speelden nog een verliezersfinale. De winnaar promoveerde in geval van een bijkomende plaats naar Derde Klasse. Als gevolg van de fusie tussen derdeklassers FC Denderleeuw EH en Verbroedering Denderhoutem kwam er een extra plaats vrij in Derde Klasse. Hierdoor promoveerde RACS Couillet ook. Daarnaast kon UR Namur ook het behoud afdwingen als gevolg van de verplichte degradatie van tweedeklasser K. Patro Maasmechelen naar Vierde Klasse.

Interprovinciale eindronde
De vier teams die op de 13e plaats eindigden, speelden een eindronde samen met zes eersteprovincialers. Dit gebeurde door een knock-out systeem.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden de vier vierdeklassers aan die aan elkaar gepaard werden. De winnaars van elk duel dwongen het behoud af. De verliezers gingen door naar de tweede ronde en namen het op tegen eersteprovincialers.

Ronde 2
In de tweede ronde werden er zes eersteprovincialers gevoegd. De winnaars van elk duel gingen naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Vierde Klasse. De verliezers speelden nog een verliezersfinale.

Verliezersfinale
De winnaar promoveerde naar/bleef in Vierde Klasse.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4